cieciorka – rodzaj roślin
 często stosowana nazwa kulinarna dla nasion ciecierzycy pospolitej (groch włoski)
 cieciorka – samica cietrzewia
 Cieciorka – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska
 Cieciorka – wieś na Litwie